Wydawnictwo Naukowe PWN
 eduintegrator